Río Claro kan syfta på följande platser:

Chile 

 Río Claro (vattendrag i Chile, Región del Biobío), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región del Maule, lat -35,71, long -71,08), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región del Maule, lat -35,46, long -71,88), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región del Maule, lat -35,00, long -70,82), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región de O'Higgins, lat -34,67, long -70,88), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región de O'Higgins, lat -34,40, long -71,13), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región de O'Higgins, lat -34,27, long -70,59), 
 Río Claro (vattendrag i Chile, Región de Coquimbo),

Spanien 

 Río Claro (vattendrag i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar